Аксель Люнг (; 31 марта 1884, Стокгольм — 5 февраля 1938, Стокгольм) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Люнг участвовал только в командном первенстве, в котором его сборная заняла первое место.

Ссылки 
 Аксель Люнг на sports-reference.com 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Гимнасты Швеции
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике